Confederació General Italiana del Treball (del seu nom en alemany Allgemeine Gewerkschaftsbund), sindicat del Tirol del Sud, a Itàlia
 AGB Nielsen (de l'acrònim en anglès Audits of Great Britain), empresa multinacional dedicada a la mesura d'audiències
 Branca asimptòtica de les gegants (del seu nom en anglès Asymptotic Giant Branch), període final de l'evolució estel·lar
 agb també és el codi ISO 639-3 del legbo, llengua parlada a Nigèria